Colombia bezeichnet:
 den spanischen Namen von Kolumbien
 Gran Colombia, Name Großkolumbiens 1819–1831
 Hotel Colombia, Aruba

Ortsnamen
 Colombia (Kuba), Las Tunas
 Colombia (Huila), Kolumbien
 Colombia (Nuevo León), Mexiko

im Sport
Colombia International, internationalen Meisterschaften im Badminton
Mannschaften:
Colombia (Radsportteam)
Colombia Coldeportes
Fluggesellschaften
Avianca Colombia
LAN Colombia
Viva Air Colombia
Copa Airlines Colombia
Siehe auch:
Plan Colombia
Columbia
Colomba